Малинище () — село в Подкаменской поселковой общине Золочевского района Львовской области Украины.

Население по переписи 2001 года составляло 18 человек. Занимает площадь 0,06 км². Почтовый индекс — 80664. Телефонный код — 3266.

Ссылки 
 Малинище на сайте Верховной рады Украины